Сергей Балахонов: Балахонов, Сергей Александрович (род. 1977) — белорусский писатель.
 Балахонов, Сергей Владимирович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист. Судья, тренер.